Селуянов — русская фамилия.

Известные носители 
 Селуянов, Александр Викторович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Селуянов, Вячеслав Викторович (род. 1986) — российский хоккеист.
 Селуянов, Виктор Николаевич (1946—2017) — кандидат биологических наук, с 2009 года — заведующий научной лабораторией спортивной адаптологии МФТИ, профессор, специалист в области оздоровительной физической культуры, спортивной адаптологии, создатель оздоровительной системы «Изотон».

См. также 
 Силуянов
 Силуанов